Села:
 Буковинка — Закарпатська область, Мукачівський район
 Буковинка — Львівська область, Самбірський район
Печера:
 Буковинка — печера в Чернівецькій області
 Пам'ятки природи:
 Буковинка — ботанічна пам'ятка природи в Івано-Франківській області, на околиці міста Надвірна
 Буковинка — ботанічна пам'ятка природи в Чернівецькій області, Путильський район

 Полонина:
 Буковинка — полонина в Українських Карпатах, в Івано-Франківській області, на південь від смт Ворохта